Попутник () — серія фільмів жахів. Перший фільм був знятий у 1986, останній у 2007.

Інші фільми 
 «Попутник» — радянський художній фільм-соціальна драма 1986 року.